Новоявленка — село, Миколаївська область, Єланецький район
 Новоявленка — селище, Донецька область, Олександрівський район